Briger – abitanti di Briga (Briga-Glis)
Briger – abitanti di Briga-Glis